KBOS est un code qui signifie :
 
 KBOS-FM, une radio commerciale émettant à Fresno en Californie,